Больши́е Дворы́ — посёлок городского типа в Московской области России. Входит в Павлово-Посадский городской округ.

Расположен на реке Клязьме, на противоположном берегу от города Павловского Посада (на расстоянии около 1,5 км). До ближайшей железнодорожной станции Павловский Посад расстояние составляет 5 км.

Население —  чел. ().

История 
Статус посёлка городского типа (рабочего посёлка) Большие Дворы получили в 1932 году.

С 2005 до 2017 гг. в составе Павлово-Посадского муниципального района рабочий посёлок образовывал муниципальное образование городское поселение Большие Дворы (площадью 1002 га). К 9 января 2017 года городское поселение упразднено вместе с преобразованием Павлово-Посадского муниципального района в городской округ.

Население

Достопримечательности 
В посёлке имеется молитвенный дом Рождества Христова, а также ретритный центр российской дзогчен-общины «Северный Кунсангар».

Культура 
 МБУК «Большедворское»
 Дом культуры «Арбат»

Экономика 
ПО «Берег», производство пожарного оборудования.

Транспорт 
Павловопосадские автобусные маршруты 27, 21,386,51, 55.

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Московской области
 ОКАТО

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посёлка
 Сайт посёлка
 Транспортная карта Павловского Посада и Больших Дворов на сайте ГУП МО «Мострансавто»

Населённые пункты Павлово-Посадского городского округа
Посёлки городского типа Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2017 году
Упразднённые муниципальные образования Павлово-Посадского района
Упразднённые городские поселения Московской области